

Persone 
 Carlo Piancastelli (1867-1938) – collezionista d'arte italiano
 Corrado Piancastelli (1930-2014) − giornalista e psicoterapeuta italiano
 Giovanni Piancastelli (1845-1926) – pittore e collezionista d'arte italiano, primo direttore della Galleria Borghese di Roma
 Mariangela Piancastelli (1953) – ex cestista italiana
 Vittoria Piancastelli (1966-2015) – attrice italiana

Altro 
 Archivio Piancastelli – collezione di opere d'arte e storiche creata da Carlo Piancastelli